Le mot portable qualifie ce qui peut être porté ou transporté ; on retrouve plus communément les acceptions suivantes.

Nom commun
 au sens de transport ou de déplacement : un objet est dit portable s'il peut être déplacé d'un endroit à un autre sans être démonté, par exemple une console portable.
 Par ellipse, un portable désigne en particulier :
 un ordinateur portable ;
 un téléphone portable (le terme mobile, qui ne porte pas à confusion par rapport à l'ordinateur portable, est lui employé dans le jargon officiel des fabricants et revendeurs).

Adjectif
 au sens d'adaptation (anglicisme) :
 en informatique
  un programme est dit portable s'il peut facilement être utilisé avec une plate-forme ou un système d'exploitation différent.
une application portable est un programme qui ne requiert pas d'installation préalable.
 en téléphonie, un numéro de téléphone est portable s'il peut être conservé malgré un changement de fournisseur ;
 au sens de porter un vêtement, un habit portable peut être porté au regard de la mode courante.

Voir aussi 
 
 Application portable

de:portabel
ja:ポータブル